Osmylus är ett släkte av insekter som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Osmylus ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenrovsländor
Osmylus